Miejscowości w USA:
 Dwight – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Dwight – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morris
 Dwight – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Dwight – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Dwight (ang. Dwight Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Dwight (ang. Dwight Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Dwight (ang. Dwight Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland